«Святой Андрей» — парусный линейный корабль Балтийского флота Российской империи, один из кораблей типа «Пётр Второй», участник русско-шведской войны 1741—1743 годов.

Описание судна 
Один из девятнадцати парусных 54-пушечных линейных кораблей типа «Пётр II», строившихся с 1724 по 1768 год на верфях Архангельска и Санкт-Петербурга. Всего в рамках серии было построено девятнадцать линейных кораблей.

Длина корабля по сведениям из различных источников составляла 43,57—43,6 метра, ширина от 11,6 до 11,7 метра, а осадка от 5,1 до 5,5 метра. Вооружение судна составляли 54 орудия, включавшие восемнадцати-, восьми- и четырёхфунтовые пушки, а экипаж состоял из 440 человек.

История службы 
Линейный корабль «Святой Андрей» был заложен на Соломбальской верфи  года и после спуска на воду  года вошёл в состав Балтийского флота России. Строительство корабля совместно начали корабельный мастер в ранге капитан-командора Р. Козенц и корабельный подмастерье , после смерти  в декабре 1735 года, в 1736 и 1737 годах окончанием строительства В. И. Батаков руководил уже самостоятельно.

В 1737 году совершил переход из Архангельска в Кронштадт, а в следующем 1738 году находился на ремонте.

В 1740 году в составе кронштадтской практической эскадры под командованием контр-адмирала Христофора Обриена принимал участие в плавании в Финском заливе до Бьёркезунда, затем во время крейсерского плавания той же эскадры между Ревелем и берегами Финляндии на корабле держал свой флаг командующий эскадрой.

Принимал участие в русско-шведской войне 1741—1743 годов. С июня по август 1741 года находился в составе эскадры, стоявшей на Кронштадтском рейде, и использовался в качестве учебного судна, затем до  ушёл на Северный фарватер для защиты Кронштадта с моря. С июня по сентябрь следующего 1742 года выходил в крейсерские плавания в Финский залив в составе эскадры под командованием вице-адмирала З. Д. Мишукова и в активных боевых действиях участия не принимал.  года корабль в составе эскадры контр-адмирала Я. С. Барша ушёл из Ревеля в крейсерское плавание в Финский залив. С  () по  принял участие в перестрелках с неприятельским флотом у Гангута. После этого до  продолжил участие в крейсерском плавании.

В 1744 году принимал участие в практическом плавании эскадры кораблей Балтийского флота в Финском заливе, в 1745 году — в Балтийском море, в 1746 и 1748 годах — вновь в Финском заливе, при этом в 1746 году доходил до Рогервика. В июне и июле 1749 года находился составе эскадры, перевозившей имущество русского экспедиционного корпуса из Данцига в Ревель.

Корабль «Святой Андрей» был разобран Кронштадте после 1752 года.

Командиры корабля 
Командирами линейного корабля «Святой Андрей» в разное время служили:
 капитан полковничьего ранга Д. Кеннеди (1737 и 1740 годы);
 капитан полковничьего ранга И. Г. Черевин (1740 год);
 капитан полковничьего ранга  (1742—1744 годы);
 лейтенант  (1745 год);
 лейтенант майорского ранга  (1748—1749 годы).

Примечания

Комментарии

Ссылки на источники

Литература 
 
 
 
 
 
 

Парусные линейные корабли Балтийского флота Российской империи
Корабли, построенные Архангельским адмиралтейством